627-й истребительный авиационный полк (627-й иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

История наименований полка 
За весь период своего существования полк несколько раз менял своё наименование:
 627-й истребительный авиационный полк;
 627-й смешанный авиационный полк.

История полка 
627-й истребительный авиационный полк сформирован 9 ноября 1941 года при 13-м запасном истребительном авиаполку Приволжского военного округа в г. Кузнецк Пензенской области по штату 015/174 на самолётах И-16. Был единственным полком, сформированным в конце 1941 г. на И-16: самолёты были взяты из московского аэроклуба с выработавшими ресурс двигателями. На всех самолётах были установлены моторы, снятые с учебно-тренировочных УТИ-4 (также не новых), шасси выполнили заменой колёс на неубираемые лыжи.

По окончании формирования полк передан в состав ВВС Западного фронта, где 29 декабря 1941 года приступил к боевой работе в составе 77-й смешанной авиационной дивизии ВВС Западного фронта на самолётах И-16. Приём полка на фронте был организован формально. В штабе 77-й дивизии были осведомлены об укомплектовании полка молодыми лётчиками-инструкторами Качинской школы, имеющих малый опыт полётов и не имеющих боевой опыт, подготовку к боевым действиям не контролировали. За первых пять боевых дней к исходу 4 января 1942 года полк потерял 14 И-16 из 15 состоящих на вооружении, из них боевые потери составили пять И-16, а остальные пришлось списать в результате аварий.

Первая известная воздушная победа полка в Отечественной войне одержана 31 января 1942 года: парой И-16 в воздушном бою сбит немецкий бомбардировщик Ju-88.

По расформировании 77-й смешанной авиационной дивизии полк с 7 января 1942 года действовал в составе ВВС 43-й армии Западного фронта, где принимал участие в Ржевский-Вяземской операции. На 13 марта 1942 года полк базировался на аэродроме Адуево в составе 7 самолётов И-16 (5 исправных и 2 неисправных) и 10 лётчиков. Аэродромное обслуживание на тот момент обеспечивал 258 бао. 13 марта 1942 года 627 иап переводился с аэродрома Адуево на аэродром Износки. После расформирования ВВС армии полк 9 мая 1942 года был переформирован в смешанный авиационный полк на самолётах И-16 и У-2 за счёт вливания в него 350-й отдельной авиационной эскадрильи связи. Оперативно полк был подчинён штабу 43-й армии Западного фронта. Далее последовательно полк входил в состав 29-й армии и 1-й воздушной армии Западного фронта. 27 февраля 1943 года полк был расформирован в 1-й воздушной армии Западного фронта.

В состав действующей армии полк входил с 29 декабря 1941 года по 27 февраля 1943 года.

Руководство полка 
 Командир полка майор Воротников Аркадий Никифорович с 17.12.1941 по март 1943 г. С марта 1943 года заместитель командира, подполковник 1 утабр (3 оутап) 1 ВА.
 Комиссар полка батальонный комиссар Фериери Петр Николаевич. С марта 1943 года зам командира по политчасти 172 иап.
 Начальник штаба майор Мерзеликин Михаил Прокофьевич, с 17.12.1941. С марта 1943 года Начальник штаба 1 утабр (3 оутап) 1 ВА.

Отличившиеся воины полка 
  Сидоров Николай Григорьевич, командир 1-й авиационной эскадрильи полка, удостоен Указом Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года звания Герой Советского Союза будучи майором, штурманом 329-й истребительной авиационной дивизии 4-й воздушной армии. Золотая Звезда № 8732.
 Занин, Иван Дмитриевич, с марта 1942 года по 9 мая 1942 года был лётчиком, командиром звена, заместителем командира эскадрильи полка. Удостоен Указом Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года звания Герой Советского Союза будучи капитаном, командиром эскадрильи 312-го штурмового авиационного полка. Золотая Звезда № 8620.

Итоги боевой деятельности полка 
Всего за годы Великой Отечественной войны полком:

Свои потери:

Самолёты на вооружении

Примечания

Литература

См. также 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне

Ссылки 
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
  627-й иап. Авиаторы Второй мировой войны

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Участники Ржевской битвы